

Чукали — село, Ардатовський район, Мордовія
 Чукали — присілок, Балтачевський район, Башкортостан
 Чукали — село, Великоігнатовський район, Мордовія
 Чукали — село, Краснослободський район, Мордовія

Див. також 
 Нові Чукали
 Руські Чукали
 Старі Чукали
 Чукали-на-Вежні
 Чукали-на-Нуї